De German Darts Grand Prix 2019 was de derde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 20 tot en met 22 april in München, Duitsland.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Simon Whitlock te verslaan met 8-3.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 5 maart 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 15 maart, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 15 maart, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 19 april (2019-3 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier van 19 april, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 6 oktober 2018 (2019-3) en een van de East European Qualifier van 20 januari (2019-3).

Gerwyn Price (3) trok zich terug vóór het toernooi, waardoor Danny Noppert als hoogstgeklasseerde Qualifier de zestiende plaats in nam en een vijfde Host Nation Qualifier kon meedoen.

Schema

German Darts Grand Prix
Sportevenement in München
Darts in 2019
PDC Pro Tour